Met het mannendubbel op het Australian Open 2011 wonnen Bob Bryan en Mike Bryan titel voor de derde keer op rij door in de finale te winnen van het Indische duo Mahesh Bhupathi en Leander Paes.

Geplaatste spelers

Uitslagen

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Referenties
 Mannen dubbel

Australian Open
ITF-toernooi in 2011